Aschi bezeichnet
 einen jüdischen Gelehrten aus dem 4. Jahrhundert, vgl. Rav Aschi
 die berndeutsche Form des Vornamens Ernst